Il torneo di pallavolo femminile ai Giochi asiatici è una competizione pallavolistica per squadre nazionali asiatiche e oceaniane, organizzata con cadenza quadriennale dal COA, durante i Giochi asiatici.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni